

Geografia
English – città statunitense
 English – fiume del Canada

Persone 
A.J. English – ex cestista statunitense
Aiden English – wrestler statunitense
Alex English – ex cestista, allenatore di pallacanestro e attore statunitense
Bill English – politico neozelandese
CariDee English – modella statunitense
Carl English – cestista canadese
Carlos English – ex cestista statunitense
Claude English – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Diane English – sceneggiatrice, regista e produttrice televisiva statunitense
Jo Jo English – ex cestista statunitense
Joe English – musicista e batterista statunitense
John English – regista britannico
Karan English – politica statunitense
Kim English – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense con cittadinanza giamaicana
Larry English – giocatore di football americano statunitense
Lawrence English – compositore australiano
Marla English – attrice statunitense
Phil English – politico statunitense
Ron English – artista contemporaneo statunitense
Sam English – calciatore nordirlandese
Scott English – ex cestista statunitense

Pagine correlate
Johnny English (disambigua)